«Иммигрант» (1915) — художественный фильма Джорджа Мелфорда.
 «Иммигрант» (1917) — короткометражная комедия Чарли Чаплина.

См. также 
 Иммигранты